Станислас Вавринка је освојио титулу. У финалу је победио Новака Ђоковића са 6:7, 6:4, 7:5, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Резултати турнира на сајту protennislive.com

Отворено првенство САД у тенису 2016.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно